Der Name Scey bezeichnet:

Scey (Fluss), einen Fluss im französischen Département Haute-Saône
Scey-Maisières, eine Gemeinde im französischen Département Doubs
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Kanton Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, einen Kanton im französischen Département Haute-Saône

Siehe auch:
Sey
Say